Alt Ubangui, territori (regio) del Congo Francès
 Ubangui-Bou (Oubangui-Mbomou), territori disputat entre França i l'Estat Lliure del Congo de 1892 a 1894
 Ubangui-Chari, colònia i territori colonial dins una colònia major francesa.
 Ubangui-Chari-Txad, agrupació colonial francesa
 Riu Ubangui